Casco (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Casco (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Casco de Marboré, muntanya entre la província d'Osca (Aragó) i el departament dels Alts Pirineus (França)